Feitosa steht für
 Feitosa, eine Gemeinde im nordportugiesischen Kreis Ponte de Lima der Unterregion Minho-Lima

Feitosa ist der Familienname folgender Personen:

 Ailson Feitosa (* 1988), brasilianischer Sprinter
 Glaube Feitosa (* 1973), brasilianischer Kampfsportler
 Roseli Feitosa (* 1989), brasilianische Boxerin
 Weslley Smith Alves Feitosa (* 1992), brasilianischer Fußballspieler